Paolo Lanza (n. 1965), attore italiano
 Paolo Lanza (n. 1962), cestista e allenatore di pallacanestro italiano